Lad (Šomođska županija, Mađarska), selo u južnoj Mađarskoj
Ląd (Velikopoljsko vojvodstvo, Poljska), selo u Poljskoj
Lad (gotra), gotra iz indijske skupine plemena i gotri Banie